Burley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burley Mountain (Lewis County, Washington)	
 Burley Mountain (Snohomish County, Washington)